Костомаровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Костомаровка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Костомаровка — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Костомаровка — деревня в Воловском районе Тульской области.

Украина 
 Костомаровка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.